Playlist, плейлист — многозначный термин:

 Плейлист — список воспроизведения
 Playlist: The Very Best of Ricky Martin — альбом лучших хитов Рики Мартина
 Playlist Your Way — второй сборник хитов американского рэпера DMX